Il singolare  del Trani Cup 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Jesse Huta Galung era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Leonardo Mayer.

Steve Darcis ha battuto in finale Mayer 4–6, 6–3, 6–2.

Teste di serie

 Rui Machado (semifinali)
 Frederico Gil (primo turno)
 Steve Darcis (campione)
 Jesse Huta Galung (primo turno)

  Ivo Minář (primo turno)
  Nikola Ćirić (secondo turno)
  Matteo Viola (secondo turno)
  David Guez (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Trani Cup 2011